Józef Ryszkiewicz est le nom de deux peintres polonais, père et fils :
Józef Ryszkiewicz (père) (1856-1925)
Józef Ryszkiewicz (fils) (1888-1942)